Germinal es una revista de estudios anarquistas. Se subtitula Revista de Estudios Libertarios, su primer número vio la luz en abril de 2006 y su periodicidad es semestral.

Números publicados 

 Núm.1 (abril de 2006): “Otra vuelta de tuerca: las interpretaciones del arraigo del anarquismo en España. ¿Sigue la polémica” (Javier Paniagua), “La insumisión voluntaria. El anarquismo individualista español durante la dictadura y la Segunda República” (Xavier Díez), “Kant y Bakunin” (Elena Sánchez Gómez), “La Escuela Moderna y la renovación pedagógica en Cataluña” (Olga Roig López). “Un enclave cenetista en una ciudad levítica: apuntes para una historia del anarquismo en Cuenca” (Irma Fuencisla Álvarez Delgado y Ángel Luis López Villaverde), “La participación de la mujer en el origen del anarquismo en Canarias” (Raquel Pérez Brito).

 Núm.2 (octubre de 2006): “La cultura anarquista en los albores del siglo XX” (Paco Madrid), “Utopía colectiva y autonomía individual” (Nelson Méndez y Alfredo Vallota), “El protagonismo político de la CNT en los municipios catalanes del Vallés Occidental” (Matías Vargas), “Mujeres Libres: emancipación femenina y revolución social” (Helena Andrés Granel), “Las grandes olvidadas: las mujeres españolas en la :Resistencia francesa” (Isabel Munera), “El pensamiento político de Hildegart Rodríguez” (María Losada Urigüen), “El exilio femenino: Federica Montseny o el peso del amor tan lastimado” (María José Palma).

 Núm.3 (abril de 2007): “Vigencia del pensamiento de Camilo Berneri” (Frank Mintz), “La conquista del pan: Volviendo a una obra de Kropotkin” (Simón Royo), “Reflexiones anarquistas” (Alfredo D. Vallota), “Espectros del feminismo” (Vicente Serrano), “Ciberfeminismo y ecofeminismo” (Teresa Aguilar), “Los senderos múltiples de la identidad: feminismo alternativo” (Elena Sánchez), “La FAI en Galicia” (Eliseo Fernández).

 Núm.4 (octubre de 2007): “El anarquismo individualista de William Godwin” (Raquel Sánchez), “Desarrollo y debates en los grupos anarquistas de la FAI en el Madrid republicano” (Julián Vadillo), “El puño del artista” (Óscar Sánchez Vadillo), “La colección Temas Españoles: la contrarrevolución española y la divulgación de la interpretación franquista” (Carlos José Márquez), “Una revolución amordazada” (Michel :Suárez).

 Núm.5 (abril de 2008): “Una ocasión desaprovechada. Salvochea y el centenario de su muerte" (José Luis Gutiérrez Molina), "Una revolución amordazada" (Michel Suárez), "La colección Temas Españoles: la contrarrevolución española y la divulgación de la interpretación franquista de la historia de España y de la Guerra Civil" (Carlos José Márquez), "El fondo Ugo Fedeli del Instituto Internacional de Historia :Social de Ámsterdam" (Antonio Senta), "La represión franquista y el movimiento libertario español desde el fin de la Guerra Civil hasta principios de los años cincuenta" (Massimiliano llari), "Anarquismo y sexualidad" (Helena Andrés Granel), "La evolución del concepto de pedagogía libertaria: de la teoría a la práctica" (Valeria Giacomoni), "Concha Pérez Collado: anarquista, miliciana en la Guerra Civil española" (Sara Moroni).

 Num.6 (octubre de 2008): "El cénit de la CNT en Vizcaya en torno a 1920" (Alfredo Velasco Núñez), "La nota del Alcalde de Tarrasa a un formulario obsoleto, 1919" (Agustín Guillamón), "La búsqueda de la unidad anarquista: la Federación Anarquista Ibérica antes de la II República" (Jason Garner), "Melchor Rodríguez y Los Libertos" (Alfonso Domingo).

 Núm. 7 (abril de 2009): "Anarquía como autodeterminación. Introducción al federalismo político.económico de Proudhon" (Emmanuele Treglia), "Europa y Occidente en la Nueva Geografía Universal de Elisée Reclus" (Federico Ferretti), "El trabajo: una idea-fuerza debilitada" (Alfredo D. Vallota), "Carilanteras. Mujeres y franquismo en un pueblo andaluz" (José Luis Gutiérrez Molina), "Vísperas de revolución. El Congreso de la CNT de 1936" (Juan Pablo Calero Delso).

 Núm. 8 (octubre de 2009): "La Comuna de París y los orígenes del pensamiento anarquista: la experiencia de los hermanos Reclus" (Federico Ferretti), "Los precursores del Primero de Mayo. La primera jornada, La Habana 1890" (Frank Fernández), "Herbert Read: esbozo biográfico y de introducción a su obra" (Nelson Méndez) y "La enajenación en la sociedad capitalista. Una aproximación a las tesis de Erich Fromm" (José María Fernández Paniagua).

La presentación oficial de la revista tuvo lugar el 16 de junio de 2006, en el Ateneo de Madrid. En ella expusieron María Teresa Rosa Oñate Zubía (catedrática de filosofía en la UNED), Alejandro Díez Torre (Universidad de Alcalá de Henares y miembro del departamento de Historia del Ateneo de Madrid) y Emilio Sola (profesor de la Universidad de Alcalá y prestigioso historiador).

Existe un comité científico que avala la calidad de los contenidos y está compuesto por prestigiosos expertos en anarquismo, en Historia Contemporánea y en el campo filosófico: Maurizio Antonioli (Università di Milano), Gianpietro Berti (Università di Padova), Richard Cleminson (University of Leeds), Joel Delhom (Université de Bretagne-Sud), Alejandro Díez Torre (Universidad de Alcalá de Henares), Luis Dorrego (New York University in Madrid), Isabel Escudero Ríos (UNED), Christian Ferrer (Universidad de Buenos Aires), Roberto Giulianelli (Università Politecnica delle Marche), José Luis Gutiérrez Molina (Universidad de Cádiz), Nelson Méndez (Universidad Central de Venezuela), Teresa Oñate Zubía (UNED), Philippe Pelletier (Université Lyon 2), Pablo M. Pérez (Universidad de Buenos Aires), Paul Preston (London School Economics), Giorgio Sacchetti (Università di Padova), Salvo Vaccaro (Università di Palermo), Alfredo Vallota (Universidad Simón Bolívar de Caracas) y Claudio Venza (Università di Triestre). También formaron parte de este Comité los fallecidos Luigi di Lembo (1947-2011), Agustín García Calvo (1926-2012) y Eugenio Trías (1942-2013).

En 2012, se inicia una nueva etapa con la publicación del número 9, con fecha de primer semestre de ese año.

 Núm.9 (enero-junio de 2012): "Un anarquista en la Europa del siglo XX: Umberto Marzocchi (1900-1986)" (Giorgio Sacchetti), "Pierre Clastres y las sociedades contra el Estado" (Augusto Gayubas), "Las colectividades como impulsoras del cambio social: la Revolución española" (Manuel Vicent Balaguer), "Edelsthtat, un poeta anarquista" (Ignacio Donezar). "Sobre el intento de exterminio del anarcosindicalismo gaditano por los sediciosos de julio de 1936" (José Luis Gutiérrez Molina); en sección "Materiales", traducido por primera vez al castellano, se publica el texto "La síntesis anarquista" de Volin.

 Núm.10 (julio-diciembre de 2012): "Antropología de la anarquía" (Charles J.-H. Macdonald), "El ateísmo contra el pensamiento religioso: la desacralización como libertad de indagación" (José María Fernández Paniagua), "Dos décadas de publicaciones sobre el anarquismo español: 1990-2011. Inventario ordenado precedido por un breve comentario" (Joël Delhom), "O Inimigo do Rei, el grito irreverente y osado de la anarquía" (Júlio Antonio Zacouteguy); Índices de los números 1 al 10 por títulos y autores; en la sección "Materiales se publica con el título "Congresos de la Internacional en La Haya y Saint-Imier" un fragmento del libro de Max Nettlau “Bakunin. La Internacional y la Alianza en España (1868-1873)”, escrito en diciembre de 1926, donde se narran los acontecimientos previos al congreso que supuso el nacimiento del anarquismo como fuerza social organizada.

En el primer semestre de 2014, aparece el número 11: "Memorias de la política y políticas de la memoria en torno a una fecha: conmemoración del centenario de la masacre de los Independientes de Color" (Mario Castillo), "Entre plebe maldita y venganza social, una inquietud generacional" (Laura Gargiulo), "En los orígenes de la geografía crítica. Espacialidades y relaciones de dominio en la obra de los geógrafos anarquistas Reclus, Kropotkin y Mechnikov" (Federico Ferretti y Philippe Pelletier), "La Escuela Libre de Constitución (2008-2013). Cinco años de construcción colectiva, horizontal y autogestionada" (Pablo M. Pérez) y "Luigi Galleani y el anarquismo antiorganización" (Antonio Senta).

En el segundo semestre de 2014, aparece el número 12: "La influencia de Mijaíl Bakunin en España", de Juan Antonio Calero; "Prostitución, perspectiva y propuesta libertarias", de Elena Villarreal; "Élisée Reclus, teoría geográfica y teoría anarquista", de Philippe Pelletier, y "La organización armada anarquista, debates y propuestas durante la II República española", de Roberto Martínez Catalán.

Enlaces externos 
 PDFs de los artículos de Germinal. Revista de estudios libertarios en acracia.org
 Entrada sobre el número 12 de Germinal. Revista de Estudios libertarios en el blog Reflexiones desde Anarres

Revistas de España del siglo XXI
Revistas anarquistas
Publicaciones fundadas en 2006